Frühjahrsoffensive bezeichnet unter anderem folgende militärische Operationen:
 Österreichisch-ungarische Frühjahrsoffensive 1916 während des Ersten Weltkrieges, siehe Österreich-Ungarns Südtiroloffensive 1916 
 Deutsche Frühjahrsoffensive 1918 während des Ersten Weltkrieges
 Frühjahrsoffensive in Italien 1945 während des Zweiten Weltkrieges
 Chinesische Frühjahrsoffensive 1951 während des Koreakrieges
 Frühjahrsoffensive in Vietnam 1975 während des Vietnamkrieges